Il termine Ruská è contenuto in diversi toponimi della Slovacchia:

Ruská, comune del distretto di Michalovce
Ruská Bystrá, comune del distretto di Sobrance
Ruská Kajňa, comune del distretto di Humenné
Ruská Nová Ves, comune del distretto di Prešov
Ruská Poruba, comune del distretto di Humenné
Ruská Volová, comune del distretto di Snina
Ruská Voľa, comune del distretto di Vranov nad Topľou
Ruská Voľa nad Popradom, comune del distretto di Stará Ľubovňa